Светла́на Кузнецо́ва: 
 Кузнецова, Светлана Алексеевна (род. 1963) — председатель общественной организации помощи военнослужащим «Солдатские матери».